José Pedraza puede referirse a:

 José Ángel Pedraza, sindicalista argentino.
 José Pedraza González, boxeador puertorriqueño.
 José Pedraza Zúñiga, atleta mexicano.